Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 7–6, 6–4, 2–6, 7–6.

Teste di serie

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (secondo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)

 Bruce Manson /  Brian Teacher (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1980